Jürgen Klopp, een Duitse voetbaltrainer en voormalig voetballer
Burcht Klopp, een kasteel in Duitsland

Zie ook 
 Klop (doorverwijspagina)